

Biografia 
Negli anni ’70, Aurelio Angelini ha fatto parte del Movimento Lavoratori per il Socialismo. Negli anni '80 fatto fa parte del PdUP (Partito di Unità Proletaria) e ha militato nei movimenti pacifisti e antinuclearisti. Nel 1989 è stato uno dei fondatori della Federazione dei VERDI. Si batte contro il degrado ambientale e si costituisce parte civile nel processo contro i mafiosi e gli amministratori pubblici responsabili dello scempio di Pizzo Sella (collina che sovrasta una parte di Palermo). Negli anni ’90, contribuisce con le sue battaglie all'istituzione di parchi e riserve naturali della Sicilia. Sostiene attivamente le iniziative di Libero Grassi contro il racket.

Attività professionale 
Professore Ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio (14/D1 -Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio) presso L'Università Kore di Enna" presso la  Facoltà di Ingegneria e Architettura e la Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società.

Preside della Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società e  Coordinatore del Dottorato di ricerca in "Contesti, ambienti e stili di vita per la salute e il benessere".

Presidente dal 2005 al 2014 del Comitato Scientifico del Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) promosso dall’ONU e realizzato in Italia dal Comitato Nazionale Italiano UNESCO. Dal 2015 è presidente dal 2016 del Comitato Scientifico del Comitato Nazionale Educazione alla Sostenibilità (CNES Agenda 2030) promossa dall’Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO e dalla CNI UNESCO.

Fonda nel 2007 e dirige fino al 2016 la Summer School for: MIGRANTS HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY nell'università degli studi di Palermo e dal 2017 è Presidente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione.

Ha insegnato precedentemente presso l'Università degli studi di Palermo: Sociologia Urbana; Ecologia; Diritto dell’Ambiente; Politiche di Tutela dell’Ambiente; Sociologia dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile; Sociologia della Comunicazione Ambientale; Indicatori, Qualità della Vita e Bisogni Diffusi; Sociologia delle Migrazioni e nell'università IULM di Milano: Politica del territorio e dell’ambiente; Ambiente e sviluppo sostenibile.

Componente (2007-08) del Comitato Scientifico Internazionale dell’ONU dell’Iype Earth Sciences for Societ, per l’UNESCO.

Direttore dal 2005 della Fondazione Patrimonio UNESCO della Sicilia, costituita dalla Regione Siciliana e dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che opera nell'ambito dei beni ambientali, naturalistici e culturali. Nel 2008 ha diretto lo studio per la redazione del Piano di Gestione UNESCO “Isole Eolie” a rischio cancellazione dalla Word Heritage List. Il Piano ha ricevuto nell’ambito del Premio Europeo del Paesaggio del Consiglio d’Europa una menzione speciale dal MiBACT "Per la qualità degli obiettivi preposti e per le metodologie adottate, in quanto le misure in esso contenute finalizzate a tutelare le qualità naturali, paesaggistiche e identitarie delle comunità locali e per una gestione corretta del territorio in termini di sviluppo sostenibile”. Ha diretto dal 2011 al 2015 la redazione del Dossier di Candidatura e il Piano di Gestione UNESCO per l’iscrizione di Palermo Arabo-Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale. Candidatura approvata dal Comitato Mondiale dell’UNESCO il 5 luglio 2015.

Consulente nel 2016 per il ciclo dei Rifiuti della Commissione d’Inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana, per la quale ha redatto una specifica relazione.

Presidente in Sicilia dal 2019 della Commissione per le Valutazioni Ambientali.

Ha diretto in Sicilia (2018-19) l’Organismo Regionale di Coordinamento per la Pianificazione in Materia di Rifiuti.

È componente del Consiglio direttivo dell’Istituto di Alta Cultura Fondazione della Società Siciliana di Storia Patria.

Componente dal 2019 del Comitato Scientifico dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

È componente dal 2013 del Comitato Scientifico della Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA) organizzazione che promuove la comunicazione ambientale, diffonde la cultura della sostenibilità, concorrendo alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

È direttore della Collana: Studi Culturali del Territorio e dell'Ambiente, Edizione QANAT

È direttore della Collana: Sviluppo della persona ed esercizio dei diritti umani, Edizione ARACNE

È componente della direzione Comitato Scientifico della rivista Culture della Sostenibilità.

È componente della direzione Comitato Scientifico della rivista ECO. L’Educazione Sostenibile.

Pubblicazioni 

 La società sostenibile. Manuale di Ecologia umana, Milano, 2021. ISBN 978-88-351-0934-1.
An Ecology and Economy Coupling Model. A global stationary state model for a sustainable economy in the Hamiltonian formalism, (et, Scalia M. ed altri), in ECOLOGICAL ECONOMICS, ISSN 0921-8009 (172), 2020. 
 Risorse culturali, ambientali e turismo sostenibile, (con  Giurrandino A.), Milano, 2019, IBAN 978-88-917-7980-9.
 Conservazione e valorizzazione del patrimonio UNESCO, (con Scimemi L.) In Bizantino - Sicula VII Ritrovare Bisanzio, Palermo, 2019, ISBN 9788890462368.
 The Sentinel The Muos at Niscemi: Environment, Society and High Frequency Electromagnetic Fields, (con Scalia M.), Lambert Academic publishing, 2018. IBAN 978-36-595871-3-9
 Piano di gestione, Palermo Arabo Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, Palermo 2018. ISBN 978-88-943368-0-1
Dossier di candidatura, Palermo Arabo Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale. Palermo 2018. ISBN 978-88-943368-1-8
 Paesaggio, beni comuni e patrimonio UNESCO, Palermo, 2018, in Paesaggi culturali
 Ripensare la città per vivere meglio, in Riv. Poliedro, n.4/2018, Palermo, ISSI 2017-9995
 La sentinella globale. I campi elettromagnetici del MUOS di Niscemi e i loro effetti, (con Scalia M.), Milano, 2017. ISBN 9788891752604
 Pensare sostenibile, in, Riv., ECO, n.2, Torino, 2017. ISSI 1972.9995
 The chariots of Pharaoh at the Red Sea The crises of capitalism and ofenvironment. A modest proposal towards sustainability, in, Quaderno, Riv., Culture della Sostenibilità, (ed altri), Torino, 2016. ISBN 978-88-853-1348-4
 Place-based. Sviluppo locale e programmazione 2014-2020, (con Bruno A.), Milano, 2016. ISBN 978-88-917-4297-1
 Le due crisi: crisi del capitalismo e crisi ambientale. Una soluzione sostenibile? (parte II), in, Riv., Culture della Sostenibilità, n.17, (ed altri), Torino, 2016. ISBN 978-88-85313-25-5
 Separated children. Minori, identità e pratiche dell’appartenenza, (a cura di) Roma, 2016.ISBN 978-8854891517
 La salute dei migranti, in, Migranti malattie non trasmissibili e comunicazione, Palermo, 2016. ISBN 978-88-98245-82-6
 Il corpo nelle diverse culture e tradizioni religiose, in, Mutilazioni genitali femminili. Comunicare, conoscere, contrastare un crudele abuso, (con Ghiringhelli B.), Palermo, 2016. ISBN 978-88-98245-81-9
 Mutilazioni genitali femminili, in Mutilazioni genitali femminili. Comunicare, conoscere, contrastare un crudele abuso, (con Re A.) Palermo, 2016. ISBN 978-88-98245-81-9
 Razzismo, xenofobia ed esclusione sociale, 2014
 Per un uso sostenibile e duraturo del territorio, in Gli Ecomusei, 2014
 Migrazioni e differenze di genere, 2013
 Parole, simboli e miti della natura, Palermo 2012.
 Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale. Piano di gestione per l'iscrizione nella WHL, 2012.
 Il mitico ponte sullo stretto di Messina. Da Lucio Cecilio Metello ai giorni nostri, 2011.
 Migrants, cultural identity and media representation, 2011.
 Consumo critico, alimentazione e comunicazione, (ed altri), 2011.
 Il sole: l'unica fonte di energia nucleare in grado di combattere i cambiamenti climatici. Il caso di Montalto di Castro, dal nucleare al solare, (ed altri), 2011.
 Sostenibilità e design: la sfida del food packaging, (ed altri) in Design, territorio e sostenibilità, 2011.
 Il sistema del turismo sostenibile: parchi e riserve, parchi marini e siti europei, patrimonio UNESCO, parchi archeologici, ecomusei, in, Parco dell'Etna, 2011.
 Rifugiati e Migranti, 2010.
 Nulla si butta, tutto si ricicla. Rifiuti: le criticità, la governance e la partecipazione, 2009.
 Rifiuti: riduzione e riciclaggio, (ed altri), UNESCO, 2008.
 Il battito d'ali di una farfalla. Beni comuni e cambiamenti climatici, 2008.
 Il futuro di Gaia, 2008
 Piano di Gestione UNESCO Isole Eolie, 2008.
 Linee Guida per l'Interpretazione Ambientale delle Aree Protette, 2008.
 Mediterraneo 2010. Ostacoli, opportunità, scenari, 2007.
 Manuale di Ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale, insieme a: Pizzuto P., Milano, 2007.
 Mediterraneo. culture, ambiente, governance, migranti, (a cura)., Milano, 2007.
 Biciclette. La mobilità sostenibile in Europa, 2006.
 Lo spazio ecologico urbano. Le riserve della città di Palermo, 2006.
 Metropoli, Sostenibilità e Governo dell'ambiente, 2004.
 L'habitat naturale e storico della Sicilia, 2003.
 Ambiente Sicilia, i parchi le riserve, la tutela della natura, 1999.
 Ecologia in Fabbrica. Rappresentazioni sociali e idea di ambiente fra i lavoratori sindacalizzati, (ed altri), 1997.
 Uno sguardo dal bunker. Cronaca del Maxiprocesso, (ed altri), 1987.
 In ricordo di Carnevale. Mafia e lotta di classe negli anni ‘50, (a cura)., Roma, 1985.

Note